Александрово може бити:

Србија:
 Александрово (Нова Црња), насеље у општини Нова Црња
 Александрово (Мерошина), насеље у општини Мерошина
или:
 Александрово (Суботица), градска четврт Суботице

Бугарска:
 Александрово (Трговиште), село у општини Трговиште